Фрош () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрош, Пауль (1860—1928) — немецкий врач, бактериолог и вирусолог.
 Фрош, Лесли — американская кёрлингистка.